Primeira classe - em inglês, first class

Ou ainda:
 X-Men: First Class
 First Class (programa de televisão)

Desambiguação